Натуральне число 509
 509 рік до нашої ери
 509 рік нашої ери